Плане́та:

 Планета — один из типов небесного тела в гелиоцентрической системе небесных тел.
 Планета в астрологии — одно из подвижных в геоцентрической системе небесных тел, по паранаучным представлениям эзотериков, якобы влияющих на характер, судьбу и жизненные явления.
 «Планета» — марка мотоцикла ИЖ.
 «Планета» — литературная премия в Испании
 «Планета» — роман (пьеса) Евгения Гришковца и спектакль
 «Планета» — кинотеатр в Санкт-Петербурге.
 «Планета» — стадион в Подольске.
 «Планета» — название типа электрических батареек.
 «Планета» — название футбольного клуба «Бугульма-Рунако» в 1994—1997 годах.
 Планета — RSS-агрегатор, объединяющий на одной веб‐странице недавние публикации нескольких блогов, упорядоченные по дате (последние — сверху).
 «Планета» — болгарский музыкальный телеканал.

Фамилия 
 Планета, Коллин (род. 1988) — американская баскетболистка.

См. также 
 
 Planeta — испанская медиагруппа.
 Planeta.ru — российская краудфандинговая платформа.
 «Моя планета» — российский телеканал.
 Матч! Планета